Miejscowości w USA:
 Minot – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Minot – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
Gminy w USA:
 Minot (ang. Minot Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin

Miejscowości we Francji:
 Minot (Francja)